Formula One 2000 — это гоночная игра, основанная на одноимённом сезоне Формулы-1, является частью серии игр Formula One. Примечательно, что это единственная игра в серии, которая вышла на консоли, не принадлежащей к семейству Sony. На обложке игры изображены McLaren MP4/15 Мики Хаккинена и Jordan EJ10 Хайнца-Харальда Френтцена.

В игре представлено 17 Гран-при, которые были в реальности. Также был возвращён «аркадный» режим, который не появился в прошлой игре Formula One 99. Этот режим имеет нечто общее с играми серии Wipeout. Игрок начинает на наиболее лёгких трассах на слабых машинах, по мере продвижения открываются более сложные этапы и более хорошие машины. За победы в гонках можно разблокировать бонусные изображения.

Релиз Formula One 2000 состоялся 6 октября 2000 года на консоли PlayStation в Европе, чуть позже игра добралась до Game Boy Color, выход состоялся 18 декабря того же года.

Оценки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Formula One 2000

Игры для Game Boy Color
Игры для PlayStation
Симуляторы Формулы-1
Гоночные компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Компьютерные игры 2000 года